(« le premier énorme ») est un genre éteint de dinosaures sauropodes basaux, de la famille des Lessemsauridae qui ont vécu au cours du Trias supérieur en Argentine.

Une seule espèce est rattachée au genre : , définie en 2018 par Cecilia Apaldetti, Ricardo Nestor Martínez, Ignacio Alejandro Cerda, Diego Pol et Oscar Alcober.

Découverte 
L'holotype dIngentia, répertorié PVSJ 1086, a été découvert dans la formation géologique de Quebrada del Barro dans le nord-ouest de l'Argentine. Cette formation est datée du Norien-Rhétien. Il est constitué de six vertèbres cervicales postérieures en connexion anatomique (C5 à C10), de la région glénoïde de l'omoplate droite et du membre antérieur droit sans aucune de ses phalanges.
Un second spécimen, PVSJ 1087, a été découvert, il inclut des os différents : cinq vertèbres caudales, les cubitus et radius, le tibia et la fibula (péroné) gauche et un pied droit. Il a été décrit en même temps que le spécimen type.

Description 

Ingentia est un très grand sauropode quadrupède. Avec son proche parent Lessemsaurus, il a été l'un des premiers sauropodomorphes à évoluer vers de très grandes tailles, d'où son nom qui signifie « premier énorme ». La découverte de ces grands sauropodes primitifs a modifié l'idée généralement admise que l'acquisition d'une taille géante (plus de ) chez les sauropodes avait eu lieu pendant le Jurassique, et était liée à de nombreuses modifications squelettiques présentes chez les eusauropodes.

Comme les autres lessemsauridés, Ingentia est caractérisé par des  vertèbres cervicales très pneumatisées. Ces vertèbres cervicales sont courtes mais élevées. La lame d'omoplate distale est très longue, et leurs bras sont ici très légèrement courbés mais robustes pour soutenir le torse de l'animal.

Classification 
L'analyse phylogénétique réalisée par Cécilia Apaldetti et ses collègues en 2018 a mis en évidence un nouveau clade constitué des genres Ingentia, Lessemsaurus et Antetonitrus, qu'ils ont nommé Lessemsauridae. Peu après, un nouveau genre d'Afrique du Sud, Ledumahadi, d'une masse d'une douzaine de tonnes, a complété le clade.

Selon les définitions, les lessemsauridés, dont fait partie Ingentia, sont considérés comme les plus anciens des sauropodes ou comme un groupe frère de ceux-ci. 

En 2019, une analyse phylogénétique réalisée par Müller, a fourni le cladogramme suivant qui montre la position dIngentia parmi les Lessemsauridae, en groupe frère avec le genre Antetonitrus :

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Sauropoda
Dinosaure d'Amérique du Sud
Dinosaure du Trias
Taxon fossile décrit en 2018
Paléontologie en Argentine